Lördagstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lördagstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lördagstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Lördagstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 717477-160800), sjö i Lycksele kommun,  (7,7 ha)
Lördagstjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 717520-160810), sjö i Lycksele kommun,

Se även
Söndagstjärn
Måndagstjärn
Onsdagstjärn
Torsdagstjärn
Fredagstjärn
Lördagstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn